Borna Ćorić era il detentore del titolo, ma si è ritirato ai quarti di finale contro Pierre-Hugues Herbert.

In finale Roger Federer ha sconfitto David Goffin con il punteggio di 7-62, 6-1.

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  Alexander Zverev (quarti finale)
  Karen Khachanov (quarti finale)
  Borna Ćorić (quarti di finale, ritirato)

  Gaël Monfils (primo turno)
  Nikoloz Basilashvili (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Guido Pella (primo turno)

Qualificati 

  Mats Moraing (primo turno)
  Andreas Seppi (secondo turno)

  João Sousa (secondo turno)
  Sergiy Stakhovsky (secondo turno)

Lucky Loser 

  Miomir Kecmanović (primo turno)

Wildcard 

  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)

  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Noventi Open 2019